Pod pseudonimem Carlitos występowali:
 Carlos Alberto Zolim Filho (ur. 1921, zm. 2001) – brazylijski piłkarz
 Carlos Domínguez Domínguez (ur. 1976) – hiszpański piłkarz
 Carlos Alberto Alves Garcia (ur. 1982) – portugalski piłkarz
 Carlos Emanuel Soares Tavares (ur. 1985) – kabowerdeński piłkarz
 Carlos Miguel Gomes de Almeida (ur. 1988) – angolski piłkarz
 Carlos Daniel López Huesca (ur. 1990) – hiszpański piłkarz
 Carlos Miguel Tavares de Oliveira (ur. 1993) – portugalski piłkarz